Франсес () — испанская фамилия:
 Франсес, Виктория (род. 1982) — испанская художница, фотомодель и писательница
 Маседа Франсес, Антонио (род. 1957) — испанский футболист и тренер
 Сала Франсес, Эмилио (1850—1910) — испанский художник и график